Moledo (Caminha), een plaats in de Portugese gemeente Caminha
 Moledo (Castro Daire), een plaats in de Portugese gemeente Castro Daire
 Moledo (Lourinhã), een plaats in de Portugese gemeente Lourinhã